Boris Berezovsky (1946 - 2013), homme d'affaires et homme politique russe
 Boris Berezovsky (1969 - ), pianiste russe